Georges Courbot francia nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Az I. Liga játékvezetőjeként vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Francia labdarúgókupa

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők